План використання радіочастотного ресурсу України — нормативний документ, який відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» затверджує Кабінет Міністрів України

Цей План складається з двох розділів та додатків.

У розділі I наведено перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та служб радіозв'язку, а також строки припинення їх використання.

У розділі II наведено перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій з визначенням радіослужб, якими планується їх використання, смуг радіочастот, а також строки впровадження радіотехнологій.

Див. також 
 Радіочастотний спектр

Посилання 
 Постанова КМУ від 9 червня 2006 р. № 815 «Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України».

Радіо
Телекомунікації
Зв'язок